Twiggs ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Twiggs (* 1935), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur
 David Twiggs (1790–1862), US-amerikanischer Offizier
 John Twiggs (1750–1816), US-amerikanischer Offizier
 Levi Twiggs (1793–1847), US-amerikanischer Offizier
 Shantel Twiggs (* 1972), US-amerikanische Sprinterin

Twiggs steht für:
 Twiggs County, County im Bundesstaat Georgia, Vereinigte Staaten